Detonador - em inglês, detonator
Ou ainda:
Detonator, personagem interpretado por Bruno Sutter, membro fundador e vocalista das bandas Massacration e Detonator e As Musas do Metal
Detonator (álbum) - da banda Ratt

Desambiguação